Le Grand Prix moto de France 1989 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1989. La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Résultats des 80 cm³ 
Pas d'épreuve des 80cm à ce Grand Prix

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1989
Sport en France en 1989
France
Sport en juillet 1989